Windows Write – programma di scrittura incluso nei primi Windows
 Microsoft Write – programma di scrittura per Atari ST